Чачапояс:

 Чачапояс — город на севере Перу.
 Чачапояс — провинция на севере Перу.

См. также 
 Чачапойя — доколумбова археологическая культура на севере Перу
Чачапоясский кечуа